Суперсерия 1979—1980 — турне советских хоккейных команд ЦСКА и «Динамо» (Москва) по Северной Америке.

«Динамо» Москва — клубы НХЛ 
 26.12.1979, Ванкувер, «Ванкувер Кэнакс» — «Динамо» (Москва) 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)
 Голы: Варянов (бол.), 8 (0:1), Девятов, 9:05 (0:2), Кернс, 15 (1:2), Смил (бол.), 19 (2:2), Брассар, 38 (3:2), Смит, 38 (4:2), Смит, 38 (5:2), Смил, (6:2).
 02.01.1980, Виннипег, «Виннипег Джетс» — «Динамо» (Москва) 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
 Голы: Семенов, Лебедев, Мальцев, Фроликов, Голубович, Девятов, В.Голиков
 04.01.1980, Эдмонтон, «Эдмонтон Ойлерз» — «Динамо» (Москва) 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
 Голы: Семенов, Мальцев, Фроликов, Лаврентьев
 08.01.1980, Вашингтон, «Вашингтон Кэпиталз» — «Динамо» (Москва) 5:5 (1:2, 3:2, 1:1)
 Голы: Мальцев, Паюсов, В.Голиков, Лебедев, Семенов

«Динамо» Москва:
 4 матча — В.Мышкин (12п, 0), В.Семенов (3+3, 0), А.Мальцев (3+1, 2), В.Голиков (2+2, 4), В.Девятов (2+2, 0), Ю.Лебедев (2+2, 0), П.Природин (0+4, 0), А.Фроликов (2+1, 0), В.Лаврентьев (1+1, 2), В.Первухин (0+2, 2), Н.Варянов (1+0, 0), В.Голубович (1+0, 0), М.Слипченко (0+1, 0), В.Шкурдюк (0+1, 0), А.Голиков (0+0, 2), В.Васильев (0+0, 0), А.Филиппов (0+0, 0);
 3 матча — В.Паюсов (1+2, 2), В.Орлов (0+2, 0);
 2 матча — 3.Билялетдинов (0+0, 2).

За «Динамо» выступали: В.Лаврентьев («Химик»), В. Мышкин и Ю.Лебедев (оба - «Крылья Советов»).

ЦСКА Москва — клубы НХЛ 

 29.12.1979, Юниондейл, Нью-Йорк, «Нью-Йорк Айлендерс» — ЦСКА 2-3 (0:0, 0:2, 2:1), судья — Ю.Карандин
 Голы: Михайлов, 21 (0:1), Балдерис, 24 (0:2), Джиллис, 41 (1:2), Макаров, 42 (1:3), Джиллис, 46 (2:3).
 Нью-Йорк Айлендерс: Б.Смит; …; Босси — Троттье — Джиллис, Ланджевин — …
 ЦСКА: Третьяк; Волченков — С.Гимаев, Лутченко — Касатонов, Стариков, Фетисов; Михайлов — Петров — Харламов, Балдерис — Жлуктов — Макаров, Анисин — Ковин — Варнаков, Дроздецкий — Лобанов — Волчков.

Общая статистика 
ЦСКА Москва:
 5 матчей — В.Третьяк (18п, 0), Х.Балдерис (5+2, 2), В.Жлуктов (l+4, 0), Б.Михайлов (2+2, 4), С.Макаров (1+3, 0), А.Касатонов (0+4, 6), В.Харламов (2+1, 0), В.Петров (1+2, 8), М.Варнаков (2+0, 0), А.Лобанов (1+1, 0), В.Ковин (0+2, 4), С.Стариков (0+2, 0), Н.Дроздецкий (1+0, 0), А.Волченков (0+1, 0), В.Лутченко (0+1, 0);
 4 матча — А.Скворцов (1+1, 0), А.Волчков (0+2, 0), С.Гимаев (0+1, 4), В.Фетисов (0+0, 0);
 3 матча — В.Анисин (0+0, 0);
 2 матча — С.Бабинов (0+0, 0), И.Гимаев (0+0, 0).

За ЦСКА выступали: В.Ковин, А.Скворцов, М.Варнаков (все — «Торпедо» Горький).

Ссылки 
 ЦСКА Москва — клубы НХЛ, 1979-80
 «Динамо» Москва — клубы НХЛ, 1979-80

Примечания 

Суперсерии
Спорт в США в 1979 году
Спорт в США в 1980 году
Спорт в Канаде в 1979 году
Спорт в Канаде в 1980 году
1979 год в хоккее
1980 год в хоккее